Le drapeau du Liberland, est le drapeau national de la République libre du Liberland, ayant comme couleurs du jaune, du noir, du marron, du blanc, du orange et du bleu.

Notes et références

Liberland
Liberland